Heinig ist der Familienname folgender Personen:

 Anke Heinig (* 1968), deutsche Tischtennisspielerin
 Bebe Heinig, deutscher Fußballspieler
 Cäcilie Heinig (1882–1951), deutsche Übersetzerin
 Hans Michael Heinig (* 1971), deutscher Rechtswissenschaftler
 Ilja Heinig (* 1950), deutscher Maler
 Katharina Heinig (* 1989), deutsche Langstreckenläuferin, siehe Katharina Steinruck
 Katrin Dörre-Heinig (* 1961), deutsche Langstreckenläuferin
 Kurt Heinig (1886–1956), deutscher Lithograf, Politiker und Journalist
 Marcel Heinig (* 1981), deutscher Triathlet
 Martin Heinig (* 1958), deutscher Maler
 Otto Heinig (1898–1952), deutscher Politiker (KPD/SED) und Widerstandskämpfer
 Paul-Joachim Heinig (* 1950), deutscher Historiker
 Peter Heinig (1924–1994), Professor für Kunstdidaktik in Bonn und Kiel, freischaffender Künstler
 Rolf Heinig (1924–2008), deutscher Pilot, Wissenschaftler und Hochschullehrer
 Stefan Heinig (* 1962), deutscher Unternehmer (KiK)
 Wolfgang Heinig (* 1951), deutscher Leichtathletik-Trainer

Siehe auch:
 Heynig
 Hainig
 Heinich
 Hainich